À plein temps (feuilleton télévisé), 1984-1988
 À plein temps (film), 2021